Treći rang nogometnog prvenstva Herceg-Bosne za sezonu 1999./00. su činile županijske lige.  
Nakon ove sezone se  Nogometni savez Herceg-Bosne i Nogometni savez Bosne i Hercegovine spajaju, kao i njihove lige te nastaje ligaški sustav za cijelo područje Federacije BiH.

1. ŽNL Posavine 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1999./00.
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1999./00.

Izvori 
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str. 197-201, 
 

3-1999-00
1999-00
 HB 3